Baccara — дебютный студийный альбом испанского дуэта Baccara, впервые вышедший на лейбле RCA Victor в Западной Германии в 1977 году.

Об альбоме 
Среди композиций, представленных на альбоме, есть такие европейские хиты как «Yes Sir, I Can Boogie» и «Sorry, I’m a Lady». Некоторые другие песни с альбома также вышли в Европе как синглы. Четвёртая дорожка на второй стороне является кавер-версией известной песни Элвиса Пресли «Can’t Help Falling in Love».

Альбом имел большой успех в хит-парадах Норвегии, Финляндии и Швеции, заняв там первые строчки, в Норвегии он также имеет золотую сертификацию, а в Финляндии — две платиновых. В Австрии альбом достиг второго места, в ФРГ — тринадцатого. В британском альбомном чарте альбом дебютировал на 26 позиции, которая и осталась для него самой высокой. К 1978 году альбом стал самым продаваемым иностранным за все врёмя в ФРГ и Финляндии.

Существует также альтернативная обложка альбома, на которой девушки изображены, стоящими на чёрном фоне. Некоторые издания этого альбома имеют внутри плакат. Альбом был переиздан на виниле в Германии в 1982 году и содержал совершенно другую обложку. Альбом никогда больше не переиздавался на физических носителях или в цифровом формате; в настоящее время права на каталог RCA Victor (в том числе и на этот альбом) принадлежат компании Sony BMG Music Entertainment.

Список композиций 

На некоторых изданиях шестой дорожкой на первой стороне стала композиция «Mad in Madrid» (Сойя, Досталь) — 3:24.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1977 года
Альбомы Baccara
Мультиплатиновые альбомы